Sannat  – comune francese del dipartimento della Creuse.
 Sannat  – Consiglio Locale (municipalità) della repubblica di Malta.